

Toponymie

États-Unis 
 Olivet est le siège du comté de Hutchinson dans le Dakota du Sud ;
 Olivet est une ville du comté d'Osage dans le Kansas ;
 Olivet est une municipalité du comté d'Eaton dans le Michigan ;
 Olivet, census-designated place située dans le New Jersey

France 
 Olivet est une commune du Loiret, chef-lieu du canton d'Olivet, à proximité d'Orléans ;
 voir aussi : Démographie d'Olivet
 Olivet est une commune de la Mayenne.

Divers 
 Le fromage d'Olivet est une appellation d'origine du Loiret en France ;
 L'Olivet est une rivière française d'Indre-et-Loire.

Personnalités 
 Pierre-Joseph Thoulier d'Olivet (1682-1768) est un homme d'Église, grammairien et traducteur français ;
 Antoine Fabre d'Olivet (1767-1825) est un écrivain, philologue et occultiste français.

Voir aussi 
 Le château d'Olivet est une motte castrale française située à Grimbosq dans le Calvados ;
 Mont Olivet est une abbaye territoriale italienne ;
  ;
 Mount Olivet est une ville américaine du Kentucky.